Томас Теканапу Раваката (Ти Джей) Перенара (род. 23 января 1992, Порируа, Новая Зеландия) - новозеландский регбист, игрок японского клуба «НТТ ДоКоМо Ред Харрикейнз» и сборной Новой Зеландии по регби. Играет на позиции скрам-хава. Перенара рекордсмен Харрикейнз по количеству матчей, проведённых за команду в Супер Регби. За сборную Новой Зеландии дебютировал в 2014 году, став 1132-м игроком All Blacks за всю историю. Чемпион мира по регби 2015 года и бронзовый призёр Кубка мира 2019 года.

Карьера

Перенара дебютировал в Супер Регби за Харрикейнз 10 марта 2012 года в матче против Вестерн Форс. Игра закончилась со счётом 46-19 в пользу новозеландцев, а Перенара занёс три попытки и быстро заработал место в стартовом составе своего клуба.

В 2013 году получил вызов в национальную сборную для участия в Регби Чемпионшип, однако на поле так и не вышел. Дебют Перенары за All Blacks состоялся в 2014 году в матче со сборной Англии. Первые очки за команду набрал в матче против сборной Аргентины В том же году впервые появился в стартовом составе All Blacks в игре со сборной США.

В 2015 году занял второе место по количеству попыток (11) в сезоне Супер Регби в составе Харрикейнз и заслужил место в заявке сборной Новой Зеландии на Кубок мира по регби 2015, сыграв там в двух матчах, в том числе в стартовом составе в игре против Намибии

После ухода Конрада Смита Перенара был назначен вице-капитаном ураганов. В 2016 году из-за травмы Дэна Коулза выводил команду в качестве капитана,  в том числе в полуфинальном матче  против Чифс. В том же сезоне стал чемпионом Супер Регби в составе Харрикейнз.

В 2016 году не был включён в состав All Blacks для игр в Регби Чемпионшип, однако из-за травмы Тавера Керр-Барлоу получил вызов, однако поначалу не попадал в состав сборной. По ходу турнира Аарон Смит показывал плохое качество игры, вследствие чего Перенара получил место в стартовом составе в игре против Аргентины. Всего за сезон Регби Чемпионшип 2016 года Перенара занёс 4 попытки. В том же сезоне впервые стал запевалой хаки.

В конце 2016 года Ти Джей Перенара был признан лучшим скрам-хавом Новой Зеландии.

В сезоне Супер Регби 2017 года Перенара выводил ураганов на поле в качестве капитана начиная с третьего тура из-за того, что действующий капитан Дэн Коулз получил сотрясение мозга и выбыл из состава команды до стадии плей-офф. Коулз вернулся в состав команды лишь к полуфинальной игре с Лайонз. В той игре Перенара занёс первую попытку, однако это не помогло ураганам третий год подряд выйти в финал турнира. Перенара в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории Супер Регби среди скрам-хавов по количеству попыток (44).

Успехи Перенары в Супер Регби не позволили застолбить за собой место в основе All Blacks на летние тесты и турне Британских и ирландских львов. В трёх матчах между All Blacks и Львами Перенара появлялся на поле лишь в концовках матчей и результативными действиями не отметился.

После очередной травмы Дэна Коулза ожидалось, что Ти Джей Перенара станет постоянным капитаном Харрикейнз, но эту должность в команде занял фланкёр Брэд Шилдс. В сезоне Супер Регби 2018 года Перенара отметился шестью попытками, и получил звание "Лучший игрок матча" в четвертьфинале против Чифс.

В 2018 году Перенару вызвали на летние тесты. В игре с Францией получил первую жёлтую карточку в карьере.

Впервые за 8 матчей Перенара оказался в стартовом составе All Blacks в игре с Аргентиной в рамках Регби Чемпионшип и занёс 2 попытки. В ответной игре с Аргентиной Перенара вновь вышел в старте, но результативными действиями не отметился.

Следующую свою попытку Перенара занёс в матче с Италией, который закончился победой All Blacks 66-3.

Сезон Супер Регби 2019 года Перенара вновь начал в качестве вице-капитана, подменяя в случаях травм Дэна Коулза. Харрикейнз второй год подряд остановился на стадии полуфинала, уступив Крусейдерс 26-30, а Перенара занёс последнюю попытку в матче. По итогам сезона Ти Джей Перенара был признан самым ценным игроком сезона в составе Харрикейнз.

За сборную в 2019 году Перенара сыграл девять матчей, в том числе 5 на Кубке мира по регби 2019. Попытка Перенары в игре Кубка мира с Намибией была признана лучшей в 2019 году.

С 2021 года играет в японской Топ-Лиге за «НТТ Докомо Ред Харрикейнз».

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Харрикейнз

Регбисты Новой Зеландии
Чемпионы мира по регби
Игроки РК «Харрикейнз»
Игроки сборной Новой Зеландии по регби